przewód w gruczole mlekowym
 rurka mleczna – roślinna tkanka wydzielnicza